Niemcy:
 Hartenstein – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Zwickau
 Hartenstein – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Osoby:
 Elfi Hartenstein – niemiecka pisarka
 Klaus Hartenstein – niemiecki piłkarz